Ольгов: 
 Старый Ольгов — древний город Рязанского княжества, ныне село Льгово в Рязанском районе Рязанской области
 Новый Ольгов — исчезнувший древнерусский город в Рязанской земле. Городище в Спасском районе Рязанской области